Biała Góra (polnisch für ‚Weißer Berg‘) ist der Name folgender Orte in Polen:

 Biała Góra (Grabów), Ort in der Gemeinde Grabów
 Biała Góra (Rąbino), Ort in der Gemeinde Rąbino, Powiat Świdwiński (Ballenberg)
 Biała Góra (Stromiec), Ort in der Gemeinde Stromiec
 Biała Góra (Sztum), Ort in der Gemeinde Sztum, Powiat Sztumski (Weißenberg) 
 Biała Góra (Wartkowice), Ort in der Gemeinde Wartkowice
 Biała Góra (Berg), Berg in Südostpolen